Domanín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Domanín (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Domanín (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar